Куатро Сијенегас има више значења:

 Куатро Сијенегас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Куатро Сијенегас (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Куатро Сијенегас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Сијенегас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику